Подоры  —  деревня в Витебской области Белоруссии, Обольский сельсовет Шумилинского района
Подоры  —  деревня в Псковской области России, Воронцовская волость Островского района